Brooklyn Bridge, nom en anglès del Pont de Brooklyn, a Nova York
 Televisió: Brooklyn Bridge (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 1991 de Gary David Goldberg
 Cinema: Brooklyn Bridge (pel·lícula), documental estatunidenc de 1981 dirigit per Ken Burns